Tha Bo (în ) este un district (Amphoe) din provincia Nong Khai, Thailanda, cu o populație de 84.708 locuitori și o suprafață de 355,3 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 10 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 98 de sate (muban).

Amphoe în provincia Nong Khai